1. division 1988 var den 43. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

Randers Freja og KB rykkede direkte ned 2. division. Brøndby IF vandt deres tredje mesterskab.

Tabel

Målscorere

Eksterne henvisninger 
 

Fodbold i 1988
Sæsoner i 1. division (fodbold)